Il–20, szovjet csatarepülőgép
 Il–20, az Il–28 frontbombázó polgári célra átalakított, postarepülőgépként használt változata
 Il–20M, az Il–18-on alapuló szovjet-orosz rádióelektronikai felderítő repülőgép